Vibrac puede referirse a: 

 Vibrac, comuna francesa situada en Charente; o
 Vibrac, comuna francesa situada en Charente Marítimo.